Андрей Палий:
 Палий, Андрей Владимирович (род. 1976) — российский государственный и политический деятель, глава Тимашевского района с 2018 года.
 Палий, Андрей Николаевич (1971—2022) — российский военачальник, заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга.